Campbell Trophy 1937 je bila tretja neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 1. maja 1937 na angleškem dirkališču Brooklands.

Poročilo
Dirkalniki razredov Grand Prix in Voiturette so dirkali skupaj. Na dirko se je prijavilo razmeroma veliko število dirkačev, velika večina angleških privatnikov. Na štartu je povedel Princ Bira, ki je vodil do desetega kroga, ko ga je uspel prehiteti Earl Howe. Howe, ki je ravno na dan dirke praznoval svoj triinpetdeseti rojstni dan, je ob navdušenju gledalcev z dirkalnikom ERA B s pol manjšo močjo motorja zadrževal tekmece za sabo petnajst krogov, nato pa je na mostu Vickers zadel v bankino in dirkalnik je prevrnilo. Pri tem je Howe utrpel rane po obrazu in notranje poškodbe. Bira se mu je komaj še izognil, nato pa z lahkoto zadržal prednost do cilja in zmagal, drugo mesto je osvojil Teddy Rayson, ki je zmagal v razredu Voiturette, tretji pa je bil Anthony Powys-Lybbe.

Rezultati
Dirkači razreda Voiturette so označeni s poševnim tiskom.

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Princ Bira
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 100
| 3:16:52,6
| 4
|-
! 2
| 15
|  Teddy Rayson
| Privatnik
| Maserati 4C
| 100
| + 2:36,8
| 12
|-
! 3
| 21
|  Anthony Powys-Lybbe
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 100
| + 8:01,2
| 9
|-
! 4
| 6
|  Dennis Scribbans
| Privatnik
| ERA B
| 100
| + 10:14,4
| 10
|-
! 5
| 25
|  Charles Brackenbury
| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 99
| +1 krog
| 7
|-
! 6
| 5
|  Reggie Tongue
| Privatnik
| ERA B
| 98
| +2 kroga
| 22
|-
! 7
| 9
|  Raymond Mays Pat Fairfield
| ERA Ltd.
| ERA B
| 92
| +8 krogov
| 5
|-
! 8
| 20
|  Mervyn White
| Privatnik
| Bugatti T51
| 91
| +9 krogov
| 17
|-
! 9
| 24
|  Robin Hanson
| Privatnik
| '''Maserati 6CM
| 91
| +9 krogov
| 5
|-
! Ods
| 28
|  Frank Ashby George Duller
| Privatnika
| Alfa Romeo P3
| 96
| Motor
| 19
|-
! Ods
| 24
|  Chris Staniland
| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 79
| Zavore
| 3
|-
! Ods
| 26
|  Kenneth Evans
| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 70
| Prenos
| 15
|-
! NC
| 4
|  Ian Connell
| Privatnik
| ERA B
| 61
| +39 krogov
| 11
|-
! Ods
| 20
|  Peter Aitken
| Privatnik
| Maserati 6CM
| 48
| Črpalka za gorivo
| 12
|-
! Ods
| 22
|  Ginger Hamilton
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 44
| Motor
| 14
|-
! Ods
| 18
|  Philip Jucker
| Privatnik
| Alta
| 43
| Motor
| 21
|-
! Ods
| 3
|  Arthur Dobson
| Privatnik
| ERA B
| 32
| Zavore
| 8
|-
! Ods
| 29
|  Austin Dobson
| Privatnik
| Alfa Romeo Bimotore
| 32
| Prenos
| 6
|-
! NC
| ?
|  Francesco Severi
| Privatnik
| Maserati 6CM
| 30
| +70 krogov
| ?
|-
! Ods
| 8
|  Earl Howe
| Privatnik
| ERA B
| 25
| Trčenje
| 2
|-
! Ods
| 19
|  Charles Dodson
| Privatnik
| Dixon-Riley
| 11
| Motor
| 16
|-
! Ods
| ?
|  Peter Walker
| Privatnik
| ERA B
| 8
| Menjalnik
| ?
|-
! Ods
| 58
|  Ettore Bianco
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 8CM
| 3
| 
| ?
|-
! Ods
| 23
|  Walter Wilkinson
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 0
| Menjalnik
| 14
|-
! DNS
| 2
|  Princ Bira
| Privatnik
| Delage 155B
| 
| Zamenjal dirkalnik
| 18
|}

Viri
 
 

1937
Sezona Velikih nagrad 1937